Лос Енсинос има више значења:

 Лос Енсинос (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Енсинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Енсинос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Енсинос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Енсинос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Енсинос (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Енсинос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Енсинос (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Енсинос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Енсинос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Енсинос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Енсинос (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Енсинос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Енсинос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Енсинос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Енсинос (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинос (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Енсинос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Енсинос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Енсинос, Ел Енсино (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Енсинос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Енсинос (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Енсинос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Енсинос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Енсинос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Енсинос (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Енсинос, Ел Каскабел (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Енсинос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Енсинос (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Енсинос (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Енсинос, Ганадерија (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Енсинос (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Енсинос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Енсинос (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Енсинос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Енсинос, Лос Енсинос Гордос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Енсинос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Енсинос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Енсинос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Енсинос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Енсинос, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Енсинос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Енсинос (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос, Ел Сарасил (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос, Гранха (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Енсинос (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Енсинос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Енсинос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику